Іже́вська ву́лиця — назва вулиці у різних населених пунктах колишнього СРСР. Назва на честь міста Іжевськ.

Іжевська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Іжевська вулиця — вулиця в місті Славутич.
 Іжевська вулиця — вулиця в місті Сміла.
 Іжевська вулиця — вулиця в місті Харків.

Колишні назви:
 Іжевська вулиця — колишня назва вулиці Терасна у місті Кривий Ріг.
 Іжевська вулиця — колишня назва вулиці Іжкарська у місті Київ.

Іжевська вулиця — вулиця в місті Астрахань.
 Іжевська вулиця — вулиця в місті Грозний.
 Іжевська вулиця — вулиця в місті Казань.
 Іжевська вулиця — вулиця в місті Кемерово.
 Іжевська вулиця — вулиця в місті Нижній Новгород.
 Іжевська вулиця — вулиця в місті Оренбург.
 Іжевська вулиця — вулиця в місті Пенза.
 Іжевська вулиця — вулиця в місті Перм.
 Іжевська вулиця — вулиця в місті Ростов-на-Дону.
 Іжевська вулиця — вулиця в місті Томськ.
 Іжевська вулиця — вулиця в місті Тюмень.
 Іжевська вулиця — вулиця в місті Улан-Уде.
 Іжевська вулиця — вулиця в місті Хабаровськ.
 Іжевська вулиця — вулиця в місті Челябінськ.

І